Комерці́йний кодекс (також іноді — Господарський кодекс, Підприємницький кодекс, Торговий кодекс) — кодифікований закон, що регулює комерційну (торговельну) та господарську діяльність юридичних осіб та фізичних осіб — комерсантів та підприємців, питання організації бізнесу та укладення комерційних контрактів, інших питань ведення бізнесу, зокрема засобів врегулювання комерційних спорів. Практика застосування разом з цивільним кодексом кодифікації комерційного права визначається у науці цивільного права дуалізмом приватного права.

В Україні замість комерційного кодексу прийнято Господарський кодекс, що поєднує регулювання комерційної та некомерційної господарської (професійної економічної) діяльності. Від початку розробки кодексу він мав комплексну назву Господарський (комерційний) кодекс. На стадії ухвалення кодексу його подвійна назва була визнана недоцільною.

Сучасні дослідники відзначають комплексний характер сучасних комерційних кодексів, що спрямовані на узгодження публічних та приватних інтересів у сфері бізнесу, містять поряд із приватноправовими положеннями також публічно-правові вимоги до комерційної діяльності, правила публічної звітності, конкуренції, ціноутворення, реєстрації підприємств, банкрутства, захисту прав споживачів та, навіть, правила судоустрою і кримінальні норми (наприклад, Комерційний кодекс Франції 2000 р. тощо).

Комерційні (господарські, підприємницькі) кодекси за країнами 
 Підприємницький кодекс Австрії (2007) 
 Комерційний кодекс Алжиру (1975) 
 Господарський кодекс Королівства Бельгія (2013)  
 Комерційний кодекс (закон) Болгарії (1991) 
 Комерційний кодекс Болівії (1977) 
 Комерційний кодекс Бразилії (1850) 
 Комерційний кодекс Венесуели (1955) 
 Комерційний кодекс В'єтнаму (1997) 
 Комерційний кодекс Габону (2008) 
 Комерційний кодекс Домініканської Республіки (1884) 
 Комерційний кодекс Республіки Еквадор (2019)
 Комерційний кодекс Ефіопії (1960) 
 Комерційний кодекс Єгипту (1999)   
 Комерційній кодекс Індонезії (1847) 
 Комерційний кодекс Ірану (1922) 
 Комерційний кодекс Іспанії (1885) 
 Комерційний кодекс Йорданії (1966) 
 Підприємницький кодекс Республіки Казахстан (2015)  
 Комерційний кодекс Катару (2006) 
Комерційний кодекс Колумбії (1971)  
 Комерційний кодекс Кувейту (1980) 
 Комерційний кодекс (закон) Латвії (2000) 
 Загальнонімецький комерційний кодекс, що застосовується у Ліхтенштейні (1861)
 Комерційний кодекс Люксембургу (1807) 
 Комерційний кодекс Лівії (2010) 
 Комерційний кодекс Макао (1999) 
 Комерційний кодекс Мальти (1857) 
 Комерційний кодекс Марокко (1996)  
 Комерційний кодекс Мексики (1889)  
 Комерційний кодекс Мозамбіку (2005)  
 Комерційний кодекс Монако (1866) 
 Комерційний кодекс Нідерландів (1838) 
 Комерційний кодекс Німеччини (1897) 
 Комерційний кодекс Нікарагуа (1914) 
 Комерційний кодекс Португалії (1888) 
 Кодекс комерційних компаній Португалії (1986) 
 Комерційний кодекс Південної Кореї (1962) 
 Єдиний комерційний кодекс Сполучених штатів Америки  (1952)  
 Комерційний кодекс Сирії (2007)
 Комерційний кодекс Словацької Республіки (1991) 
 Комерційний кодекс Тунісу (1959) 
 Комерційний кодекс Туреччини (2011) 
 Господарський кодекс України (2003)  
 Комерційний кодекс Франції (2000)  
 Комерційний кодекс Чилі (1865)  
 Комерційний кодекс Естонії (1995) 
 Господарський кодекс Естонії (2011)  
 Комерційний кодекс Японії (1899)

Примітки

Література 
 Бушев А. Ю., Макарова О. А., Попондопуло В. Ф. Коммерческое право зарубежных стран: Учебное пособие / Под общ.ред. В. Ф. Попондопуло. — СПб.: Питер, 2003. — 288 с.
 Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн. — К.: Ділова Україна, 1996. — 351 с.

Кодекси
Господарське право
Цивільне право